Basto (artiest), de artiestennaam van Jef Martens, een Belgisch dj-producer
 Basto (Cabeceiras de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Cabeceiras de Basto
 Bruno Basto, een Portugees profvoetballer